Osoby o tym nazwisku:
 Kath Soucie – amerykańska aktorka głosowa
 Laurent Soucie – amerykański zapaśnik